Nikos Charalampous (1948-2021) – calciatore cipriota
Nikos Charalampous (1966) – calciatore cipriota